Baldissero kan avse:

 Baldissero Canavese, en ort och kommun i storstadsregionen Turin i regionen Piemonte, Italien
 Baldissero d'Alba, en ort och kommun i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i Italien
 Baldissero Torinese, en ort och kommun i storstadsregionen Turin i regionen Piemonte, Italien